Saitta ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Saitta (1898–1981), italienischer Schriftsteller und Dramatiker
 Antonino Saitta (* 1950), italienischer Politiker
 Armando Saitta (1919–1991), italienischer Historiker
 Davide Saitta (* 1987), italienischer Volleyballspieler
 Gabriella Saitta (* 1959), italienische Schauspielerin
 Santiago Saitta (* 1980), argentinischer Komponist
 Ugo Saitta (1912–1983), italienischer Dokumentarfilmer und Regisseur